Haynie ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Haynie (* 1961), US-amerikanischer Chipdesigner
 Jim Haynie (1940–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Kristin Haynie (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin